Lenin-Prospekt ist der Name folgender Straßen:

in Russland:

 Lenin-Prospekt (Jekaterinburg) in Jekaterinburg, Oblast Swerdlowsk
 Lenin-Prospekt (Kaliningrad) in Kaliningrad, Oblast Kaliningrad
 Lenin-Prospekt (Moskau) in Moskau
 Lenin-Prospekt (Wolschski) in Wolschski, Oblast Wolgograd

in der Ukraine:
 Lenin-Prospekt, früherer Name des Sobornyj-Prospekt in Saporischschja